Vice (englisch für „Laster, schlechte Angewohnheit, Untugend“) steht für:
 Vice (Theater), das Laster symbolisierende Figur im englischen Theater der Renaissance
 Vice (Magazin), Lifestyle- und Szene-Magazin (ab 1994)
 Vice (Band), ehemalige deutsche Hard-Rock-Band 

Filmtitel:
 Vice (2008), US-amerikanischer Film von Raul Inglis
 Vice (2015), US-amerikanischer Film von Brian A. Miller
 Vice – Der zweite Mann, original Vice, US-amerikanischer Film von Adam McKay (2018)

Personen:
 Vice (DJ) (* 1978), US-amerikanischer DJ und Musikproduzent
 Sonny Vice (* 1988), Schweizer Techno-DJ und Musikproduzent

VICE steht für:
 VICE, Versatile Commodore Emulator, freier Emulator für 8-Bit-Computersysteme von Commodore

Siehe auch:
 Vice versa (Begriffsklärung)
 Vize (Begriffsklärung)